

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 2
 Domasławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Twardogóra 
 Domasławice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo